Theater des Volkes ist die Übersetzung des Begriffs , den Romain Rolland in einer programmatischen Schrift in der Revue dramatique um 1900 geprägt hat: Er distanzierte sich von der Volkstümlichkeit des Volkstheaters und strebte ein (anspruchsvolles) Theater für das Volk im Besitz des Volks an: „Die Bühnen, die Stücke sollen ganz dem Volke gehören […]“, wie es Stefan Zweig formulierte.

Als Theatername war der Begriff im Nationalsozialismus gebräuchlich, der sich diese Programmatik zu eigen machte, und bezeichnete:

 Theater des Volkes (Berlin) (1934–1945), vormals Max Reinhardts Großes Schauspielhaus, anschließend bis zur Schließung Friedrichstadtpalast
 Theater des Volkes (Dresden) (1936–1945), vormals Albert-Theater
 Theater des Volkes (München) (1933–1945), vormals und heute Prinzregententheater

Literatur 
 Romain Rolland: Das Theater des Volkes: ästhetische Abhandlung über die Neugestaltung des Theaters. Rotapfel, Zürich 1926.
 Joseph Gregor: Das Theater des Volkes in der Ostmark. Jugend und Volk, Wien 1943.

Einzelnachweise 

Theatername